Danan kan syfta på följande:
 Ḏânan, ort i Djibouti
 Danan (köpinghuvudort i Kina, Jiangxi Sheng), ort i Kina